Le Centre commémoratif du génocide à Murambi est un site situé près de la ville de Murambi, dans le sud du Rwanda et établi dans l'ancienne école technique de la ville.

Emplacement

Description 
Ce centre commémoratif est l'un des six principaux centres établis au Rwanda pour commémorer le génocide des Tutsi au Rwanda. Les autres sont le Kigali Memorial Centre, le Ntarama Memorial Center et d'autres à Nyamata, Bisesero et Nyarubuye.

Histoire 
Le lieu est le site d'un massacre qui a eu lieu lors du génocide des Tutsi de 1994. Lorsque les tueries ont commencé, les Tutsis de la région ont tenté de se cacher dans une église locale. Cependant, l'évêque et le maire les ont attirés dans un piège en les envoyant à l'école technique, affirmant que les troupes françaises les y protégeraient. Le ,  en moyenne se sont rendus à l'école. Une fois les victimes arrivées, aucune eau ni nourriture n'a été fournie. Cela a été fait pour s'assurer que les gens étaient trop faibles pour résister. Après s'être défendus pendant quelques jours à l'aide de pierres, les Tutsi ont été envahis le . Les soldats français ont disparu et l'école a été attaquée par des miliciens Hutu Interahamwe. Quelque  ont été assassinés à l'école et presque tous ceux qui ont réussi à s'échapper ont été tués le lendemain alors qu'ils tentaient de se cacher dans une église voisine. Selon le guide du mémorial, . Parmi les corps actuellement exposés figurent ceux d'enfants et de nourrissons. 

Seules 34 personnes auraient survécu au massacre de Murambi.  

Le mémorial a été fondé le . Le site contient . Le bâtiment de l'école est maintenant un musée du génocide exposant les squelettes et les corps momifiés de certains des milliers de personnes tuées dans la province de Gikongoro en 1994. Dans son étude des monuments commémoratifs du génocide des Tutsi, Timothy Longman fait valoir que bien que les corps exposés à Murambi soient présentés comme ceux de personnes tuées sur place, en réalité ce sont des corps ramenés à Murambi de toute la région environnante. Les personnes tuées à Murambi ont été enterrées dans des fosses communes sur place en 1996.

Notes et références

Liens externes 

 
 Site officiel 
 Visite de Malcolm Trevena à l'école technique de Murambi 
  
 

Momie
Musée au Rwanda
Génocide des Tutsi au Rwanda
Pages avec des traductions non relues
Tourisme de mémoire
Musée du génocide
Mémorial du génocide des Tutsi au Rwanda